Tamazight (auch eingedeutscht Mazirisch) steht für

 Tamazight, Eigenbezeichnung für Berbersprachen
 marokkanisches Tamazight, standardisierte Variante des Tamazight für Marokko
 Zentralatlas-Tamazight, Berberdialekt im zentralen Atlas